Ла Чиверија има више значења:

 Ла Чиверија (Акамбаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Чиверија (Сикотепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Чиверија (Азалан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Чиверија (Сико), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику